Оконный кондиционер — разновидность кондиционера, выполненная в виде моноблока, устанавливаемого в окно или специальный проем.

Устройство 

Все составляющие части оконного кондиционера собраны в едином корпусе. Отвод тепла производится через радиатор или отверстие во внешней части кондиционера.
Оконный кондиционер монтируется в оконную раму или проём в стене. В некоторых конструкциях кондиционеров (например, в отечественных БК) для улучшения отдачи тепла конденсатором, конденсат, образующийся на испарителе, не стекает в дренаж, а собирается на дне устройства, откуда захватывается лопастями вентилятора и разбрызгивается по поверхности конденсатора.
В большинстве оконных кондиционеров компрессор работает циклично, периодически включаясь и выключаясь. Моментами включения и выключения управляет термодатчик. Это может быть механический термодатчик сильфонного типа (термостат), либо электронный.

Достоинства 
 Низкая стоимость монтажа/демонтажа при наличии соответствующего проема.
 Отсутствие разъемных соединений фреоновой магистрали резко снижает вероятность утечки хладагента.
 Функция приточной вентиляции (забор воздуха снаружи) в некоторых моделях.
 Повышенный срок службы.
 Простота конструкции.

Недостатки 
 В силу очевидных особенностей конструкции шумоизоляция компрессора от помещения труднореализуема и сильно удорожает конструкцию. В современных кондиционерах как правило эта проблема частично решена, кондиционеры работают относительно тихо (хоть и громче чем сплит-системы)
 Потери тепла в зимнее время из-за низкой теплоизоляции между "внутренней" и "внешней" половинами устройства. Рекомендуется демонтаж кондиционера на зимний период.
 Сложность установки в современные оконные рамы, если соответствующий проем не предусмотрен при изготовлении окон.

Типы кондиционеров, распространённые на территории СНГ

См. также 
 Сплит-система

Бытовая техника
Кондиционирование